Ла Харетадера има више значења:

 Ла Харетадера (Руиз), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ла Харетадера (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику